Basarke ist der Name von:

 Basarke (Indien), eine Ortschaft in Indien
 Erich Basarke (1878–1941), deutscher Architekt in Chemnitz
 Kurt-Werner Basarke (1901–1991), deutscher Verwaltungsjurist, Oberkreisdirektor des Landkreises Wittgenstein
 Käte Basarke (1902–1979), deutsche Berufsfotografin in Dresden